Kurt-Schwitters-Schule oder Kurt-Schwitters-Gymnasium steht für:
 Kurt-Schwitters-Schule (Berlin), Montessori-orientierte Schule mit gymnasialer Oberstufe in Berlin
 LVR-Kurt-Schwitters-Schule, Sprachförderschule (Sekundarstufe 1) in Düsseldorf
 Kurt-Schwitters-Gymnasium Misburg, allgemeinbildendes Gymnasium in Hannover